Strathkelvin and Bearsden steht für:

 Strathkelvin and Bearsden (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Strathkelvin and Bearsden (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus